Lista di santi patroni cattolici il cui patronato non rientra in alcuna di queste categorie: nazioni, aree geografiche, città, paesi, professioni, animali.

 accademie cattoliche: San Tommaso d'Aquino
 adolescenti: San Raffaele arcangelo
 ammalati: santa Elisabetta
 ammalati di cancro ed altre malattie incurabili: san Pellegrino Laziosi
 ammalati di Angina Pectoris: San Biagio di Sebaste 
 anime del Purgatorio: Madonna del Carmelo, santa Francesca Romana e San Nicola da Tolentino
 automobilisti: san Cristoforo, santa Rita da Cascia.
 bambini: Santi Innocenti, San Filippo Zell, San Massimo di Riez, San Nicola di Mira, San Nicola da Tolentino 
 carcerati: San Leonardo di Noblac
 catechisti: San Carlo Borromeo
 cause impossibili: Santa Rita da Cascia, San Giuda Taddeo
 ciechi: San Raffaele arcangelo
 Comunità Sorda: san Francesco di Sales
 infanti: San Nicola da Tolentino e San Quirico martire.
 dolori e malattie dell'addome: Sant'Erasmo di Formia 
 dolori e malattie agli arti: Santa Giulia da Corsica 
 dolori da artrosi: San Serapio
 donatori di sangue: San Gennaro
 donne in pericolo di aborto: Santa Caterina di Svezia
 ecumenismo: San Nicola da Tolentino
 emigranti: santa Francesca Saverio Cabrini.
 fidanzate: sant'Agnese
 filatelici: San Gabriele arcangelo
 frutti della terra: sant'Eurosia di Jaca
 fulmini: sant'Eurosia di Jaca
 scrittori e giornalisti: San Francesco di Sales
 Gioventù Cattolica: san Gabriele dell'Addolorata, San Luigi Gonzaga
 grandinate: sant'Eurosia di Jaca
 herpes zoster, invocato contro l': sant'Antonio abate
 innamorati: san Valentino.
 internet: sant'Isidoro di Siviglia.
 ladri: san Disma.
 lebbrosi: Sant'Egidio abate
 lupetti: san Francesco d'Assisi.
 madri: Santa Monica e San Nicola da Tolentino 
 madri in difficoltà: santa Giulitta.
 madri che allattano: Santa Basilissa di Nicomedia 
 malati, ospedali, infermieri e sanità militare: San Camillo De Lellis 
 mendicanti: San Martino di Tours
 militari della Marina militare: santa Barbara.
 missioni: santa Teresa di Lisieux.
 moribondi e agonizzanti: Sant'Acacio di Armenia, Sant'Acacio di Bisanzio, San Benedetto, san Disma, San Giacomo Minore, San Giuseppe, San Lebuino di Deventer, San Nicola da Tolentino 
 morte violenta: santa Barbara.
 Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme: Maria SS. Regina di Palestina
 Ordine di Malta: san Giovanni Battista.
 Ordine di sant'Isidoro: sant'Isidoro di Siviglia.
 partorienti: Sant'Elisabetta
 pellegrini: San Girolamo
 pestilenze: San Sebastiano, san Rocco, san Prospero martire.
 radioamatori: san Massimiliano Kolbe.
 Regno delle Due Sicilie: Immacolata concezione, San Gennaro, San Francesco da Paola, Santa Maria del Pozzo, San Luigi Gonzaga, Santa Filomena
 reumatismi, invocato contro i: san Mauro
 rover (scautismo): san Paolo.
 Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio: San Giorgio 
 scout in generale ed esploratori e guide in particolare: san Giorgio.
 senzatetto: san Pietro di San Giuseppe de Betancur.
 studenti: San Girolamo, Sant'Espedito, san Giuseppe da Copertino, Santa Filomena
 telecomunicazioni: santa Chiara, San Gabriele arcangelo
 tempeste: San Giacomo minore, sant'Eurosia di Jaca.
 terremoti: sant'Emidio.
 trovatelli: san Giovanni Battista.
 ubriachi: san Noè.
 uomini di Azione Cattolica: san Giuseppe.
 vedove: santa Francesca Romana, sant'Anna, santa Giulitta e Santa Monica
 veleni e avvelenamenti: San Benedetto abate, San Pirmino. 
 vergini: sant'Agnese
 viaggiatori: san Cristoforo e San Raffaele arcangelo
 vino: san Martino di Tours, san Venceslao.
 zoppi: sant'Egidio abate e san Mauro
 delle cose perdute: santo Spiridione di Trimitonte

Voci correlate
 Patrono
 Santi patroni cattolici per nome
 Santi patroni cattolici per località
 Santi patroni cattolici per area geografica
 Santi patroni cattolici per animale
 Calendario dei santi

Collegamenti esterni 
Santi, beati e testimoni, Più di 4.500 Santi Patroni
http://www.santiebeati.it/dettaglio/65825
http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/it/gran-magistero/le-feste-dell-ordine/beata-vergine-maria-regina-di-palestina.html

Varie